Arnautović (Arnautovic, Arnautovich):
 Anđelko Arnautović (* 1935 Cetinje), crnogorski slikar
 Ilija Arnautović
 Marko Arnautović
 Mustafa Cico Arnautović (* 1934, Trebinje), bosanskohercegovački novinar i književnik
 Osman Arnautović (* 1948, Bijeljina), bosanskohercegovački prevoditelj i pisac
 Zlatan Arnautović